Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 1983 was de 11e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Tien landen namen deel aan dit toernooi dat van 22 januari tot en met 13 februari 1983 in Bolivia werd gespeeld. Brazilië werd voor de tweede keer winnaar.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1983. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Brazilië, Argentinië en Uruguay.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Voetbal in 1983
Voetbal in Bolivia
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Bolivia